Gollancz är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Hermann Gollancz (1852–1930), brittisk-judisk hebraist
 Israel Gollancz (1864–1930), brittisk-judisk litteraturvetare
 Victor Gollancz (1893–1967), brittisk-judisk förläggare

Efternamn